«Вальядолид» — испанский регбийный клуб, выступающий в лиге Дивисьон де Онор. Команда создана в 1986 г., и на данный момент является шестикратным чемпионом страны — последняя победа одержана в сезоне 2014/15. Кроме того, «Вальядолид» по четыре раза выигрывал Копа дель Рей и Суперкубок Испании. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Пепе Рохо», вмещающем пять тысяч зрителей.

Традиционные цвета команды — синий и белый.

Достижения 
Чемпионат Испании:
 Чемпион (9): 1999, 2001, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019
Копа дель Рей:
 Чемпион (5): 1998, 2010, 2014, 2015, 2018
Суперкубок Испании:
 Чемпион (7): 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Кубок Иберии
 Чемпион (4): 2014, 2017, 2018, 2019

Сезон 2011/12 

Источник

Текущий состав 
По состоянию на 17.07.2012.

Известные игроки 
  Адам Ньютон
  Гарет Гриффитс
  Виктор Асеведо
  Фернандо де ла Калле
  Бенхамин Пардо
  Игнасио Гутиеррес Муллер
  Анибаль Фернандо Бонан
  Майк Дэвис

См. также 
 Дивисьон де Онор

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Регби в Испании

Регбийные клубы Испании